Treffler ist der Familienname folgender Personen:

 Denise Treffler (* 1982), deutsche Stuntfrau und Schauspielerin
 Peter J. Treffler (* 1955), deutscher Künstler